Keithsburg peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 , une communauté non-incorporée du comté de Cherokee en Géorgie.
 Keithsburg, une petite ville du comté de Mercer dans l'Illinois.
 Keithsburg, un township du comté de Mercer dans l'Illinois.

Homonymie de townships